La désignation de Bayer Psi Orionis (ψ Ori / ψ Orionis) est partagée par deux étoiles de la constellation d'Orion :

 ψ Orionis (25 Orionis) est une étoile Be ;
 ψ Orionis (30 Orionis), souvent simplement appelée ψ Orionis, est une étoile variable ellipsoïdale et à éclipses.

Notes et références 

Constellation d'Orion
Homonymie stellaire
Orionis, Psi